Utopija (djelo Tome Morusa)
utopija (sociologija)
Utopija, naslov više filmova
Utopija, naslov više književnih djela
Utopija, ime više glazbenih sastava
Utopija, naslov više glazbenih albuma
Utopija, naslov više skladbi
Utopia Planitia, udarni krater na Marsu
Utopia, ime više naselja
Utopija (punk fanzin), Zagreb

Vidi 
distopija